Euer Ehren steht für:

 Euer Ehren bzw. Your Honor, Anrede für Richter im Common Law
 Euer Ehren (Fernsehserie), deutsch-österreichische Fernsehserie (2022)

Siehe auch:
 Your Honor, US-amerikanische Fernsehserie mit Bryan Cranston (2020)